Balcarce ist der Name von:
Antonio González Balcarce (1774–1819), argentinischer Militär und Politiker
Diego Balcarce (1784–1816), argentinischer Militär
Emilio Balcarce (1918–2011), argentinischer Tangokomponist, Arrangeur, Violinist, Bandoneonist und Bandleader
Juan Ramón Balcarce (1773–1836), argentinischer Militär und Politiker
Marcos Balcarce (1777–1832), argentinischer Militär und Politiker
Mariano Severo Balcarce (1807–1885), argentinischer Diplomat, Politiker und Arzt

Außerdem bezeichnet es:

Balcarce (Buenos Aires) (auch San José de Balcarce), Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Partido Balcarce, Verwaltungseinheit um die Stadt Balcarce
Calle Balcarce, Straße in Buenos Aires